Стів Чейссон (,  14 квітня 1967, Пітерборо —  3 травня 1999 Ралі) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 50-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Кароліна Гаррікейнс», «Гартфорд Вейлерс», «Калгарі Флеймс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Виступав за збірну Канади.

Нещасний випадок 
3 травня 1999 після матчу з «Бостон Брюїнс» повертався додому на власному пікапі разом з одноклубником Гері Робертсом та потрапив до аварії, загинувши на місці. У нього лишилась дружина Сьюзен і троє дітей: Майкл, Раян і Стефані.

Нащадки 
Його старший син Майкл виступає за команду Мічиганського університету, молодший син Раян також хокеїст виступає в клубі «Дюб'юк». Обидва сина виступають під номером батька — третім.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Загинули в автомобільних аваріях
Уродженці Пітерборо (Онтаріо)
Померли в Ралі